Jack Lang (1876–1975) – australijski polityk, premier Nowej Płd. Walii
 Jack Lang – amerykański futbolista aktywny na początku XX wieku
 Jack Lang (1921–2007) – amerykański dziennikarz i pisarz sportowy
 Jack Lang (ur. 1939) – francuski polityk, minister